Ciro Alexander Porras Ruíz (San Gil; 27 de agosto de 1999), es un futbolista colombiano. Juega como defensa.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway x

Nacidos en San Gil (Colombia)
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Independiente Santa Fe